Волженец — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена на правом берегу реки Великая, в 12 км к юго-западу от южной границы Пскова и деревни Черёха. В районе деревни расположен мелководный Литовский брод через Великую. В 1,5 км восточнее на противоположном берегу находится погост Выбуты.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района